Croisé, adjectif formé à partir de « Croix », peut être employé sous forme de substantif pour désigner :
 un Croisé, un chevalier du temps des Croisades ;
 une Croisée, une femme ayant participé aux croisades ;
 une croisée: terme tombé en désuétude pour désigner une « fenêtre à croisée ».
et aussi :
 mots croisés,
 Tableau croisé dynamique,
 Dans les rhétoriques Richard  d'Angleterre, le terme croisés désignait l'ensemble des Occidentaux. 
Croisée peut faire référence à différents types d'intersection ou de croisement :
 une croisée du transept, la partie du plan d'une église située à l'intersection du transept et de la nef principale ;
 une croisée d'ogives, une caractéristique de l'architecture gothique ;
 la croisée des chemins, un croisement de routes ;
 un chien croisé, issu d'un croisement de races canines.

Voir aussi